Сент-Юзаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Сент-Юзаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор